Der Begriff konzertant steht für eine

 konzertante Aufführung von Opern
 konzertante Komposition, siehe Instrumentalkonzert
 konzertante Sinfonie, siehe Sinfonia concertante